Notre Époque fut un hebdomadaire français d'actualité de droite créé par des investisseurs catholiques en . Gratuit, il cessa de paraître au bout de cinq mois.

Presse catholique en France
Presse hebdomadaire disparue en France
Titre de presse créé en 1956